Il giro del mondo in 80 giorni (Le Tour du monde en quatre-vingts jours) – romanzo di Jules Verne del 1873
 Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in Eighty Days, 1956) – film per la regia di Michael Anderson
 Il giro del mondo in 80 giorni (1972) – miniserie televisiva musicale realizzata con i pupazzi animati di Giorgio Ferrari per la regia di Peppo Sacchi, con i testi di Umberto Simonetta ed Enrico Vaime
 Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days, 1972) – serie animata australiana in 16 episodi (1 stagione)
 Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days, 1989) – miniserie televisiva in tre puntate per la regia di Buzz Kulik
 Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days, 2004) – film per la regia di Frank Coraci
 Il giro del mondo in 80 giorni (Le tour du monde en 80 jours, 2021) – film d'animazione francese per la regia di Samuel Tourneux